Le mot intemporel peut faire référence :
 à l'éternité ;
 au temporel et spirituel.
 Intemporel est aussi le titre d'un album de Maska.